Васи́лий Ива́нович Хи́мочка (28 декабря 1950, с. Староказачье Одесской области — 14 июня 2016) — украинский художник, член Национального союза художников Украины (с 1992 года).

Биография 
Родился в с. Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области. В 1970 году окончил Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова, в 1978 году — Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства. Работал в области живописи, графики, монументального искусства.

Основные произведения 
 «Кружево звуков», гобелен, средняя школа № 5, Боярка, 1985.
 Роспись станции метро «Минская», энкаустика, художник-исполнитель , 1982.
 «Страна берёзового ситца», резьба по дереву, музей Сергея Есенина, Рязань, Россия.
 Мозаика в профилактории ВАЗа, Тольятти.
 «Луна в пространстве», Киев, музей Киево-Могилянской академии.
 Портрет Павла Загребельного, 2000.
 Портрет Виктора Ющенко, 2000.
 «Пророк Моисей и Аарон» — роспись купола колокольни Софии Киевской, Киев, 2001
 Роспись лестницы Михайловского собора, Киев, 2002

Семья 
 Брат — Степан Иванович Химочка (род. 25.12.1937) — украинский и российский художник.

Ссылки 
 Химочка Василий Иванович / / Официальный сайт .
 Официальный сайт Василия Химочки 

Родившиеся в Староказачьем
Выпускники Львовской национальной академии искусств
Художники СССР
Художники Украины
Художники Тольятти